

Araldica 
Giglio araldico  – figura araldica ordinaria conosciuta anche come fleur de lys
Giglio bottonato  – simbolo particolare di Firenze
Giglio di Firenze  – simbolo di Firenze
Giglio di giardino  – fiore rappresentato al naturale
Giglio dal piè nodrito (nutrito o troncato) – fiore privo della parte inferiore

Botanica 
Giglio – nome comune del genere Lilium
Giglio martagone – pianta delle Liliacee (Lilium martagon)
Giglio caprino – orchidea nota anche come Orchide minore (Anacamptis morio)

Geografia 
Isola del Giglio  – comune italiano in provincia di Grosseto ed isola omonima
Lido dei Gigli  – frazione del comune di Anzio, nei pressi di Lavinio

Persone
Alejandro Giglio (1905–...) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
Alessandro Giglio Vigna (1980) – imprenditore e politico italiano
Ermanno Giglio-Tos (1865-1926) – biologo ed entomologo italiano
Giovanni del Giglio (fine XV secolo–1554) – pittore italiano
Luigi Giglio, o Lilio (1510-1574) – medico, astronomo e matematico italiano
Nino Giglio, all'anagrafe Antonio Giglio (1912-1986) – partigiano e giornalista italiano
Massarello di Giglio (...–1339) – pittore italiano di scuola senese
Maurizio Giglio (1920-1944) – ufficiale italiano, ucciso alle Fosse Ardeatine
Paolo Giglio (1927-2016) – arcivescovo cattolico maltese
Pietro Giglio (1943) – giornalista italiano
Stefan Giglio (1979) – ex calciatore maltese, di ruolo centrocampista
Tommaso Giglio (1923-1987) – giornalista, poeta, traduttore e saggista italiano
Vincenzo Giglio (1880-1914) – mafioso italiano

Altro 
Giglio  – desueto nome italiano derivante dal francese Gilles (Egidio), da cui deriva Gigliola
 Giglio – cognome italiano
Giglio  – simbolo dello scautismo
Giglio – azienda italiana
Giglio  – album di Francesco Tricarico
Festa dei Gigli  – festa popolare patrimonio dell'UNESCO
Teatro del Giglio – teatro di Lucca, Toscana, Italia

Altri progetti